Палла — древнеримское женское одеяние, наподобие древнегреческого пеплоса.
 Палла, Эдуард (Eduard Palla; 1864—1922) — австрийский ботаник.

См. также 
 Паллий (значения)